Okręty US Navy o nazwie USS  "Picket":
 Pierwszy "Picket" (ACM-8) był stawiaczem min typu Chimo, który był w służbie w latach 1945 - 1946.
 Drugi "Picket" (YAGR-7) był okrętem radarowym, zbudowanym pod nazwą SS "James F. Harrell" (MCE hull 3138) jako statek typu Liberty w 1945. W służbie w US Navy w latach 1956 - 1965.
Picket